Le Conseil des ministres de la Russie est un organe exécutif qui réunit les principaux responsables de l'exécutif du gouvernement russe.

Russie impériale

Comité des ministres 

Les ministères et le Comité des ministres furent créés en 1802 dans le cadre de la réforme entreprise par Alexandre  de Russie. Toutefois, le Comité des ministres eut peu de pouvoirs collectifs, il fonctionna comme un conseil consultatif avec l'empereur comme chef du gouvernement. Le tsar eut le pouvoir de présider les réunions du Comité, mais, dans la plupart des cas, il nomma deux présidents remplissant les fonctions d'adjoints.

Comité des ministres (de facto) 1802-1810 

 Alexandre Romanovitch Vorontsov (1802-1804), en qualité de chancelier impérial et de ministre des Affaires étrangères
 Adam Jerzy Czartorysky (1804-1806), en qualité de ministre des Affaires étrangères
 Andreï Iakovlevitch Budberg (1806-1807), en qualité de ministre des Affaires étrangères
 Nikolaï Petrovitch Rumyantsev (1807-1810),  en qualité de ministre des Affaires étrangères

Comité des ministres 1810-1812 

 Nikolaï Petrovitch Rumyantsev (1810-1812)
 Nikolaï Ivanovitch Saltykov (1812-1816) 
 Piotr Lopoukhine (1816-1827)
 Victor Pavlovitch Kotchoubeï (1827-1834)
 Nikolaï Nikolaïevitch Novosiltsev (1834-1838)
 Ivan Vassilievitch Vassiltchikov (1838-1847)
 Vassili Vassilievitch Levachov (1847-1848)
 Alexandre Ivanovitch Tchernychov (1848-1856)
 Alexeï Fedorovitch Orlov (1856-1861)
 Dimitri Nikolaïevitch Bloudov (1861-1864)
 Pavel Pavlovitch Gagarine (1865-1872)
 Nikolaï Pavlovitch Ignatiev (1872-1879)
 Piotr Valouïev (1879-1881)
 Mikhaïl Kristoforovitch Reutern (1881-1887)
 Nicolas Bunge (1887-1895)
 Ivan Nikolaïevitch Dournovo (1895-1903)
 Sergueï Witte (1903-1905).

Conseil des ministres  

Nicolas II de Russie publia le manifeste de 1906, octroyant des libertés civiles et une législature nationale (Douma et la réforme du Conseil d'État), le Comité des ministres fut remplacé par un Conseil des ministres (en russe : Совет министров), un véritable cabinet avec un président agissant en qualité de Premier ministre. De ce fait, de 1905 à 1917, le Conseil des ministres prit des décisions collectives concernant la politique du gouvernement, de l'orientation des tactiques et servit de tampon entre le tsar et la législature nationale.

Union soviétique 

Le Sovnarkom (gouvernement de l'URSS entre 1918 et 1946 de la RSFSR (République socialiste fédérative soviétique de Russie créée le ) fut la base de tous les gouvernements soviétiques jusqu'en 1946. Lorsque tous les Sovnarkom furent rebaptisés du nom de Conseil des ministres, il eut pour leader, le chef du PCUS, ce rôle fut fixé lors de la Constitution de Staline en 1936, Les gouvernements ne furent guère que des organes exécutifs du Comité central du PCUS (Comité central du parti communiste de l'Union soviétique). Le rôle de chef du gouvernement ne fut fixé que lors de la Constitution de 1977 et perdura jusqu'en 1991.

Fédération de Russie 

Après la chute de l'Union soviétique, la fédération de Russie se composa de soixante ministères et comités d'État et de douze vice-premiers ministres. Après la réforme de 2004, les fonctions du gouvernement furent réparties entre dix-sept ministères et sept services fédéraux et plus de trente agences gouvernementales

Le Premier ministre est nommé par le président de la fédération de Russie et confirmé par la Douma. Le Premier ministre est le deuxième figurant sur la liste pour succéder à la présidence de la fédération de Russie en cas de décès, de démission ou d'incapacité de l'actuel président de la fédération de Russie.

Sources 

Politique en Russie